Василий Михайлович Колесов (ум. в 1715) — сибирский атаман, камчатский приказчик в 1704—1706 и в 1712—1713 годах, организатор экспедиций по исследованию Камчатки и Курильских островов.

Сын якутского сотника, пятидесятник. Прибыл из Якутска на Камчатку осенью 1704 года в качестве приказчика на смену Михаилу Зиновьеву. В том же году организовал первый поход на Курилы. Обложил данью 20 жителей, «прочие разбежались».

Собрал на Курилах и Камчатке богатый ясак, который в конце августа 1706 года повез в Якутск. Коряки Косухина острожка планировали на него нападение, но он был предупрежден другими коряками и благополучно прибыл в место назначения.

Вызван в Москву для сообщения сведений о Камчатке, где в 1709 году пожалован в дворяне по московскому списку и награждён. Его сын Назар пожалован в дети боярские, сын Степан в сотники.

В сентябре 1712 года вновь отправлен на Камчатку, подавил казацкий бунт.

Организовал ряд экспедиций для исследования Камчатки и Курильских островов, в том числе поход Козыревского, отправлял войска для усмирения местных жителей. Построил несколько острогов, в том числе Нижнекамчатский, укрепил Верхнекамчатск.

В 1713 году в качестве приказчика его сменил дворянин Иван Енисейский. Из-за опасной ситуации Колесов не рискнул ехать в Якутск с новым ясаком один и отправился вместе с Енисейским весной 1714 года. В 1715 году они были убиты восставшими олюторами, юкагирами и коряками в Акланском остроге.

Литература 
 
 Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. — М.: Эксмо, 2014. — ISBN 978-5-699-44013-9
 Пушкин А. С. Заметки при чтении «Описания земли Камчатки» С. П. Крашенинникова
 Сгибнев А. С. Исторический очерк главнейших событий в Камчатке с 1650 по 1856 гг.
 Акишин М. О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. — Новосибирск : Автор, 1996. — ISBN 5-88030-003-X
 Вопросы истории Камчатки, Том 3. — Камчатский государственный технический университет, 2007
 Источниковедение и историография городов Сибири конца XVI — первой половины XIX в. — Наука, 1987

Персоналии по алфавиту
Персоналии XVIII века
Атаманы
Умершие в 1715 году
Умершие в Камчатском крае